Кулішівка — український фонетичний правопис, застосований П. Кулішем у кінці 50-х років 19 століття.
 
Села:
 Кулішівка — Житомирська область, Житомирський район
 Кулішівка — Сумська область, Недригайлівський район
 Кулішівка — Чернівецька область, Дністровський район

Див. також 

 Кулишівка